Das französische Département Meuse umfasst 499 Gemeinden in drei Arrondissements (Stand 1. Januar 2019).

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 

2019:
 Fusion Vaux-devant-Damloup und Douaumont → Douaumont-Vaux
 Fusion Demange-aux-Eaux und Baudignécourt → Demange-Baudignécourt

Siehe auch 
 Liste der Kantone im Département Meuse

Weblinks 

Meuse